Под термином «Египетский крест» может пониматься:
 То же, что Анх (египетский иероглиф)
 Астеризм Южного полушария неба (Египетский крест (астеризм))